Fröden bzw. Froeden ist der Familienname folgender Personen:
 F. G. von Froeden (bl. 1792–1816), sächsischer Generalleutnant, Eigentümer eines Weinguts, siehe Haus Hermannsberg #Geschichte
 Karl Friedrich Benjamin von Fröden (1726–1793), sächsischer Ober-Zeugmeister